Nko est N'ko  mais peut être :
 Nko, village pygmée de la région du Pool au Congo-Brazzaville ;
 Nko, rivière du district de la Kwilu dans la province du Bandundu au Congo-Kinshasa ;
 Secteur de Nko, collectivité administrative du territoire de Bulungu, district de la Kwilu dans la province du Bandudnu au Congo-Kinshasa ;
 Nko, localité du district du Mai-Ndombe, dans la province du Bandundu Congo-Kinshasa.

Voir aussi 
 N'ko